Чемпиъншип 2009/10 (познат като Кока-Кола Чемпиъншип, поради спонсорски причини) е шестият сезон под това име и 18-ият под сегашния формат. Сезонът започва на 7 август 2009.

Промени в отборите

От Чемпиъншип 
Получили промоция във Висшата лига
 Уулвърхямптън Уондърърс
 Бирмингам Сити
 Бърнли

Отпаднали в Първа футболна лига
 Норич Сити
 Саутхямптън
 Чарлтън Атлетик

За Чемпиъншип 
Отпаднали от Висшата лига
 Нюкасъл Юнайтед
 Мидълзбро
 Уест Бромич Албиън

Получили промоция в Първа футболна лига
 Лестър Сити
 Питърбъроу Юнайтед
 Скънторп Юнайтед

Стадиони 

1 Отборът е от Уелс
2 На стадиони има тераси

Турнирна таблица 

Източник: Чемпиъншип
*Кристъл Палас губят десет точки защото са започнали администрация.
(Ш) = Шампион, (О) = Отпадане, (П) = Промоция, (К) = Квалификация за съответния турнир или фаза, (Б) = Победител в плей-офите, (А) = Продължава в следващ кръг

Плей-офи

Програма 
Първи кръг

Втори кръг

Блакпул печели с общ резултат 6–4

Лестър Сити 3–3 Кардиф Сити общ резултат. Кардиф Сити печели с 4–3 след дузпи.

Финал

Резултати 

Източник: Чемпиъншип

Голмайстори

Статистика

Голове 
 Първи гол за сезона: Майлс Адисън за Дарби Каунти срещу Питърбъроу Юнайтед, 4:00 минути (8 август, 2009)
 Най-бързо вкаран гол: 23 секунди
 Били Кларк за Блакпул срещу Престън Норт Енд (30 ноември, 2009)
 Дарил Мърфи за Ипсуич Таун срещу Мидълзбро (6 февруари, 2010)
 Най-бързо вкаран гол след влизане в игра: 46 секунди – Патрик Агемнян за Куинс Парк Рейнджърс срещу Мидълзбро (5 декември, 2009)
 Най-късно вкаран гол: 90+6:12 – Пабло Куняго за Ипсуич Таун срещу Ковънтри Сити (16 януари, 2010)
 Първи автогол за сезона: Каспърс Горкс (Куинс Парк Рейнджърс) за Плимут Аргайл, 90+2:26 минути (15 август, 2009)
 Първа дузпа за сезона: 48:35 – Пол Хартли (отбелязва) за Бристол Сити срещу Престън Норт Енд (8 август, 2009)
 Най-голяма победа: 6 гола
 Бристол Сити 0 – 6 Кардиф Сити (26 януари, 2010)
 Рединг 6 – 0 Питърбъроу Юнайтед (17 април, 2010)
 Най-много голове в едно полувреме: 6 гола
 Нюкасъл Юнайтед 6 – 1 Барнзли (5 март, 2010)
 Бристол Сити 2 – 5 Донкастър Роувърс (5 март, 2010)
 Най-много голове в едно полувреме, вкарани от един отбор: 5 гола
 Нюкасъл Юнайтед 6 – 1 Барнзли (5 март, 2010)
 Най-много голове отбелязани от загубил отбор: 3 гола
 Шефилд Юнайтед 3 – 4 Кардиф Сити (24 октомври, 2009)
 Шефилд Юнайтед 4 – 3 Плимут Аргайл (27 февруари, 2010)
 Най-много голове отбелязани от един играч: 4
 Майкъл Чопра (Кардиф Сити срещу Дарби Каунти) – 36, 57, 62, 75 минути (29 септември, 2009)

Дисциплина 
 Първи жълт картон за сезона: Рис Уилямс за Мидълзбро срещу Шефилд Юнайтед, 49:15 минути (7 август, 2009)
 Първи червен картон за сезона: Люк Чембърс за Нотингам Форест срещу Рединг, 87:41 минути (8 август, 2009)
 Най-късно даден картон: Уес Морган (жълт) в 90+7:07 минути за Нотингам Форест срещу Бристол Сити (3 април, 2010)
 Най-много жълти картони в един мач: 9
 Бристол Сити 2 – 3 Шефилд Юнайтед – 4 за Брстол Сити (Лий Джонсън, Луис Кери, Джейми МакАлистър и Иван Спраул) и 5 за Шефилд Юнайтед (Джейми Уард, Кайл Уолкър, Дариус Хендерсън, Джордан Стюърт и Стивън Куин) (28 ноември, 2009)
 Най-бързо даден картон: 26 секунди – Ники Мейнард за Бристол Сити срещу Нотингам Форест (7 ноември, 2009)
 Най-бързо даден картон след влизане в игра: 1:07 минути – Аласан Н'Даий за Кристъл Палас срещу Блакпул (20 март, 2010)
 Най-много фаулове: Джей Боутройд 103 фаула
 Общо жълти картони: 1584
 Общо червени картони: 83

Месечни награди

Отбор на годината 

Футбол в Англия по сезон